Огюстен Мари (маркиз де Ximenes; 1728—1817) — французский писатель.

Из испанской семьи Хименесов, друг Вольтера, часто принимавшего его стихотворения (обозначенные шифром X) в свои сочинения. Особенно ценятся его речи: «Aux mânes de Voltaire» (1779) и «Influence de Boileau sur l’esprit de son siècle» (1787). Его сочинения были изданы в 1772, дополнения к ним в 1792.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1726 году
Умершие в 1817 году
Писатели Франции
Маркизы Франции